Okręty US Navy o nazwie USS "Jarvis":
 Pierwszy "Jarvis" (DD-38) był niszczycielem typu Paulding, który został zwodowany w 1912, służył w czasie I wojny światowej i został wycofany ze służby w 1919.
 Drugi "Jarvis" (DD-393) był niszczycielem typu Bagley, który został zwodowany w 1937, służył w czasie II wojny światowej i został zatopiony w bitwie w sierpniu 1942.
 Trzeci "Jarvis" (DD-799) był niszczycielem typu Fletcher, który został zwodowany w 1944, służył w czasie II wojny światowej i wojny koreańskiej. Został przekazany Marynarce Hiszpańskiej w 1960.
Jarvis